Começar de novo pode se referir a:

"Começar de novo" (canção), composta por Ivan Lins e Vítor Martins

Televisão
Começar de Novo (telenovela), produção brasileira exibida pela Rede Globo
Once and Again, telessérie estadunidense, traduzida em Portugal como Começar de Novo

Cinema
 Volver a empezar (filme) (1982), filme espanhol traduzido no Brasil como Começar de Novo
 Reprise (filme), produção norueguesa de 2006 exibida no Brasil como Começar de Novo

Desambiguações de música
Desambiguações de televisão